Салчия — название населённых пунктов в Молдавии:

 Салчия — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Салчия — село в Тараклийском районе Республики Молдова.
 Салчия — село в Шолданештском районе Молдавии.